ATG4C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 458 амінокислот, а молекулярна маса — 52 497.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, убіквітинування білків, автофагія, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Протеази